Чулково — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Побединского городского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Вёрда в 4 км на север от центра поселения посёлка Побединка и в 9 км на юг от райцентра города Скопин.

История 
Село Чулково под именем Чулковской казачьей слободы с церковью Чудотворца Николая упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1734 году в селе Чулкове приходских дворов показано 55, а церковной земли только 10 четвертей. В 1758 году начато строительство каменной Николаевской церкви. Как видно из челобитной помещика села секунд-майора Дмитрия Васильевича Лихарева, поданного архиепископу Рязанскому Палладию в октябре 1760 года, челобитчик спрашивает дозволения на постройку Дмитриевского придела. Находящийся при той же церкви придел в честь иконы Божьей Матери Казанской освящён в 1873 году
.

В XIX — начале XX века село входило в состав Корневской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 95 дворов.

С 1929 года село являлось центром Чулковского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Побединского городского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Чулковская средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района